Импе́рский кня́зь Никола́й Христофо́р (Кши́штоф, Кришто́ф) Радзиви́лл по прозвищу Сиро́тка (, ; 2 августа 1549, Чмелюв, Свентокшиское воеводство, Польша — 28 февраля 1616, Несвиж) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского из рода Радзивиллов.

Биография 
Старший сын канцлера великого литовского и воеводы виленского Николая Чёрного Радзивилла (1515—1565) и графини Эльжбеты Шидловецкой (1533—1562), дочери Кшиштофа.

Согласно легенде, прозвище «Сиротка» Николай Христофор получил в раннем детстве. Якобы однажды король польский Сигизмунд Август встретил в одной из комнат дворца оставленного без присмотра ребёнка, великий князь приласкал ребёнка приговаривая: «Ах, ты мой бедный всеми забытый сиротка!».

Учился в протестантской гимназии, основанной его отцом князем Николаем Радзивиллом «Чёрным». 

В июле 1563 года Сиротку отправили учиться за границу. Посетив несколько немецких городов, в августе прибыл в Страсбург и начал обучение в местной протестантской гимназии. В 1564 году он покинул город из-за начавшейся эпидемии и перешёл в Тюбингенский университет по приглашению вюртембергского герцога Кристофа. Параллельно с учёбой Николай выполнял поручения отца: присылал ему сведения о религиозных спорах в Западной Европе, посетил швейцарского реформатора Генриха Буллингера, распространял в Германии информацию о ходе Ливонской войны. Был принят в рыцари мальтийского ордена.

После получения известий о смерти отца вернулся в Великое княжество Литовское, откуда отправился в путешествие по Европе (такова была последняя воля его отца). В начале 1567 года Николай вернулся на родину; его признали совершеннолетним и передали владения отца. Для продолжения Ливонской войны он выставил крупный отряд в 539 гусар и 386 пехотинцев. Находился в лагере гетмана великого литовского Григория Ходкевича, участвовал в осаде замка в Улле.

В 1569 году долгое время отказывался приносить присягу за имения в Подляшье, оказавшиеся на территории Польского королевства и, таким образом, признать Люблинскую унию, но под угрозой потери этих имений присягнул королю, а 1 июля подписал и акт унии.

20 июня ему была дарована должность маршалка надворного Литовского. Вскоре Сиротка сблизился с королём и выполнял его личные поручения вплоть до самой смерти.

В 1572 году Сиротка вместе с Яном Ходкевичем вступил в переговоры с папским легатом Коммендони. Тот продвигал кандидатуру Эрнеста Габсбурга в правители Речи Посполитой (Сигизмунд Август не оставил детей), используя распространённое в Великом княжестве Литовском недовольство потерей территорий в пользу Польши. Однако переговоры с представителями Максимилиана II зашли в тупик. После того, как новым правителем был избран Генрих Валуа, Сиротка оказался в составе посольства из 13 человек, которое должно было встретить избранного короля в Париже. Николай планировал опередить послов от Польши и не допустить подписания Генрихом документов, подтверждавших, в частности, переход западных и южных земель Великого княжества Литовского в состав Польского королевства. Когда король подписал pacta conventa, познанский епископ Адам Конарский выступил против пункта Варшавской конфедерации о веротерпимости в Речи Посполитой, и Радзивилл был одним из двух людей, поддержавших его. Впоследствии сопровождал короля, участвовал в коронации. Всё недолгое правление Генриха провёл в Кракове. Когда король сбежал, Николай участвовал в погоне за ним.

В 1574-75 годах активно агитировал за кандидатуру Эрнеста Габсбурга в правители Речи Посполитой. Сиротка убеждал Максимилиана II в необходимости вооружённого вмешательства: по его мнению, только так Габсбурги могли занять трон. В конце 1575 года, однако, Николай сильно заболел и не участвовал в выборном сейме. В 1575 году он дал обет совершить паломничество в Святую Землю как только ему позволит здоровье. Считается, что Николай был болен подагрой и неким венерическим заболеванием. В 1577 году подписал письмо с предложением начать мирные переговоры с Московским государством, но уже в 1578 году выставил 700 всадников для участия в походе Стефана Батория. Во время осады Полоцка был тяжело ранен в глаз и лоб. За участие в войне 25 октября 1579 года получил должность маршалка Великого княжества Литовского. В 1580 году Николай покинул лагерь Стефана Батория и направился на лечение в Италию. Планировал начать паломничество в Иерусалим, но затем передумал, и 9 июля 1581 года вернулся в королевский лагерь и принял участие в неудачной осаде Пскова. Раскритиковал организацию осады и подготовку войск, после чего уехал.

По возвращении из путешествия по Ближнему Востоку (1583—1584), в ходе которого он посетил Крит, Кипр, Сирию, Палестину и Египет, начал широкое строительство в Несвиже: был возведён каменный замок на месте прежнего деревянного, в самом городе были построены иезуитский, бенедиктинский, доминиканский монастыри, а также ратуша и городские строения, сохранившиеся до наших дней. Для этих и других работ был приглашён итальянский архитектор Дж. Бернардони. Вёл активную борьбу против реформационного движения.

В 1586 отказался от должности великого маршалка Великого княжества Литовского в пользу своего брата Альбрехта и получил должность трокского каштеляна, в 1590 назначен трокским воеводой, а в 1604 — виленским воеводой.

В 1599 переработал свой дневник путешествия по Ближнему Востоку и издал его в 1601 под названием "Перегринация ". Книга выдержала не менее 19 изданий на польском, немецком, латинском, русском языках.

Один из крупнейших землевладельцев Великого княжества Литовского. В 1586 основал Несвижскую ординацию, первый несвижский ординат. По его ходатайству Стефан Баторий пожаловал Несвижу Магдебургское право.

В Несвижской типографии по его заказу выполнял гравюры и рисунки известный художник Томаш Маковский.

Религиозная деятельность 
Спустя год после смерти отца-кальвиниста, Николай Сиротка в конце 1566 года перешёл из кальвинизма в католичество. Католицизм стал основой его мировоззрения под влиянием папского нунция кардинала Джованни-Франческо Коммендони и иезуитского проповедника Петра Скарги, а также после встречи с папой римским Пием V. Некоторое время Сиротка держал свой переход в секрете, поскольку его опекуном был активный протестант Николай Радзивилл Рыжий.

В 1574 году обратился к активной контрреформационной деятельности, хотя ранее терпимо относился к действующим на его землях протестантским сборам, объясняя это уважением к дяде и к памяти отца (оба были протестантами). Начал приглашать в свои владения ксендзов, а на месте протестантских сборов открывал католические костёлы. В этом же году по согласованию с Римом убедил своего брата Юрия (Ежи) перейти в католицизм, после чего его сразу же назначили Виленским коадъютором. Всего через пять лет после перехода в католицизм Юрий занял пост виленского епископа, а уже в 1584 году был возведён в кардиналы.

В 1578 году Николай Радзивилл-Сиротка уведомил папу Григория XIII о своем желании посетить Святую землю. Однако только в 1582 году выехал из Несвижа в Италию, перезимовал в Венеции, откуда 16 апреля 1583 года на венецианском торговом корабле отплыл на Восток. На Кипре пересел на другой корабль, доплыл до Триполи, и 25 июня добрался до Иерусалима. В Палестине Николай пробыл две недели, посетил все основные достопримечательности и святые места, подарил золотые и серебряные вещи церквям, пообещал иерусалимским бернардинцам 125 дукатов ежегодно, а также вступил в Орден Святого Гроба Господнего Иерусалимского. Оттуда Николай переправился в Египет, где пробыл два месяца, осмотрел пирамиды и прочие достопримечательности. Пытался вывезти из Египта на Крит две мумии, но выбросил их в море во время шторма. 10 февраля 1584 года на Крите сел на венецианскую галеру, на которой добрался до Италии. 2 июля 1584 года вернулся в Несвиж.

В акте пожертвования на костел в Чернавчицах (от 17 октября 1588 года) он напишет: «Если благодать Господа освятила нас единством веры католической, то первая наша мысль и самое большое стремление, чтобы умножение веры укреплялось, строить костёлы, насколько хватит для этого сил». Величественный костел Святой Троицы в Чернавчицах, построенный в 1588—1595 годах, расположен в 15 километрах от Бреста. Это один из примеров храма оборонного типа. При обследовании фронтона в 2010 году, были найдены две круглые замурованные бойницы для дальнего боя и две вертикальные щелевидные бойницы. Все они очень хорошо были скрыты от внешнего наблюдения с помощью специальных «ниш».

Во время заключения Брестской церковной унии Сиротка вместе со Львом Сапегой участвовали в соборе в качестве королевских комиссаров. Папа римский Климент VIII в своем письме просил Радзивилла посодействовать заключению унии, и состоялось это событие 9 октября 1596 года. Отношение к протестантам у Николая Криштофа было резко негативное. Он поощрял сожжение Брестской Библии, изданной Радзивиллом-старшим, отцовскую типографию подарил иезуитам. Закрыл протестантские школы и сборы, выгнал кальвинистов со своих постов.

Владения 
«Попис войска литовского 1567 года» отражает следующие владения князя Николая Сиротки:«Воеводич Виленский. Месяца ноябра 20 дня. Пан Миколай Криштоф Радивил з Олыки и Несвижа, кграбя на Шидловцу, ставил почту з ыменей своих — з Несвижа и з волостей, ку Несвижу прислухаючих, з Липска, з Лафы, з Шацка, з Клецка, з Городка, з Лебедева, з Дунилович, з Дубров и Недрезки, з Кгеранойн, з Лоздун, з Негневич, з Налибоков, з Узды, з Сенежич, з Олыки, з Радивилова, з Ыванчич, з Яблоней, з Озлимич, з Морд, з Голубли, з Свядосеи, з Сол, з Дусят, з Кревин, з Богушок, з Высокна, з Жомойток, з Возкгилишок, з Мусник, з Будивидишок, з Болоши, з Ворнян; с тых всих имений ставил всего почту коней пятьсот тридцать деветь збройно по гусарску — с тар., з др.. При том почте ставил его милость драбов пеших триста осмдесят шесть и ознаймил то, иж с повинности драбей 350 а на ласку гоподарску драбей 36».

Память 

В 1594 г. ученик Виленской иезуистской коллегии Грегор Ларсен, более известный под греческим псевдонимом Барастус, издает панегерическую поэму, посвященную Николаю Христофору Радзивиллу Сиротке: «Panegyrica illustris: mo domino D. Nicolao Christophoro Radzivilo … post auspicatissimo initium Vilnae Palatinatum…» (Vilna, 1594).

Из Египта Сиротка привез секрет бальзамирования. В своих путевых дневниках магнат Беларуси довольно точно описывает внешний вид мумий. Благодаря бальзамированию, все тела Радзивиллов, что были погребены до XIX века, сохранились в специальной крипте (гробнице). Потом секрет, передававшийся по наследству, был утерян, и бальзамирование уже не проводили.

Основатель крипты и первый в ней погребенный Радзивилл Сиротка установил два правила, которые никто не должен был нарушать. Первое: в крипте должны покоиться только Радзивиллы (хотя сам же его и нарушил — у его ног саркофаг преданного слуги). Второе: все Радзивиллы погребаются в простой одежде, без украшений. Возможно, благодаря этому обряду крипта сохранилась до наших дней и не была разграблена.

Согласно завещанию, похоронили Николая Христофора в одежде пилигрима в иезуитском костеле в Несвиже. «Все добро отечества с этим человеком в гроб ушло», — напишет своим детям после похорон Ян Ходкевич. Сиротка сам придумал эпитафию себе на памятник: «Перед лицом смерти каждый не рыцарь, а только путешественник».

Семья 
24 ноября 1584 года женился на княжне Эльжбете Евфимии Вишневецкой (1569—1596), дочери воеводы волынского и старосты луцкого, князя Андрея Ивановича Вишневецкого (ок. 1528—1584) и Евфимии Юрьевны Вержбицкой (1539—1589), от брака с которой имел 6 сыновей и 3 дочери:
 Эльжбета Радзивилл (1585—1618), 1-й муж с 1603 года воевода люблинский Габриель Тенчинский (1572—1617), 2-й муж воевода витебский Кшиштоф Кишка
 Ян Ежи Радзивилл (1588—1625), ординат несвижский, каштелян трокский
 Альбрехт Владислав Радзивилл (1589—1636), ординат несвижский, каштелян трокский и виленский
 Кшиштоф Николай Радзивилл (1590—1607)
 Николай Радзивилл (1587—1588)
 Жигимонт Кароль Радзивилл (1591—1642), ординат несвижский, воевода новогрудский
 Катажина Радзивилл (1593—1600)
 Кристина Радзивилл (1593—1599)
 Александр Людвик Радзивилл (1594—1654), ординат несвижский, маршалок великий литовский и воевода полоцкий

Примечания

Литература 
 Мысліцелі і асветнікі Беларусі. Энцыклапедычны даведник. Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 1995. С. 109—112.
 Князь Николай Радзивилл по прозванию Сиротка. — Мн.: Академия управления при Президенте РБ, 2019. —

Ссылки 
 Биография на www.jivebelarus.net
 Павловский Б. История жизни знаменитого Николая Кшиштофа Радзивилла Сиротки// Вечерний Брест. — 13 июня 2016 г.

Николай Сиротка
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Чмелюве
Родившиеся 2 августа
Родившиеся в 1549 году
Умершие 28 февраля
Умершие в 1616 году
Умершие в Несвиже
Воеводы виленские
Воеводы трокские
Каштеляны трокские
Маршалки великие литовские
Сенаторы Речи Посполитой